Rasna est le nom sous lequel les Étrusques se prénommaient eux-mêmes.

Patronyme 

 Çiğdem Rasna, une ancienne joueuse de volley-ball turque.

Toponyme 

 Rasna, un village de la voblast de Brest, en Biélorussie.
 Rasna, un village de la voblast de Moguilev, en Biélorussie.
 Rasna, un village de la voblast de Vitebsk, en Biélorussie.
 Rasna, un village du district de Zlatibor, en Serbie.
 Řásná, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina, en République tchèque.